Breaugh est un patronyme porté notamment par :

 Martin Breaugh, politologue canadien ;
 Michael Breaugh (1942-2019), homme politique canadien.